«Звёздные вóйны: Сказáния о джедáях» () или просто «Сказáния о джедáях» — американский анимационный телесериал-антология, созданный Дэйвом Филони для стримингового сервиса Disney+. Он является частью медиафраншизы «Звёздные войны» и рассказывает истории различных джедаев во времена Трилогии приквелов. Сериал спродюсирован студией Lucasfilm Animation, Филони является контролирующим режиссёром.

Филони начал писать сценарии к мультсериалу во время работы над телесериалом «Мандалорец», а первые подробности стали известны в мае 2022 года. Проект состоит из шести эпизодов, сам сериал содержит две сюжетные линии: одна рассказывает историю Асоки Тано, а другая — графа Дуку. Эшли Экштейн, Кори Бёртон, Джанина Гаванкар, , , Иан Макдермид, Лиам Нисон, Фил Ламарр, Клэнси Браун, Мэтт Лантер и Джеймс Арнольд Тэйлор озвучивают персонажей сериала. Проект выполнен в той же анимационной стилистике, что и другие мультсериалы Филони — «Звёздные войны: Войны клонов» и «Звёздные войны: Бракованная партия».

Премьера всех эпизодов «Сказаний о джедаях» состоялась 26 октября 2022 года.

Сюжет 
Каждый эпизод «Сказаний о джедаях» рассказывает историю с участием джедаев времён Трилогии приквелов. Шесть эпизодов разбиты на два «пути»: первый рассказывает о различных этапах жизни Асоки Тано, а второй опишет молодость графа Дуку до его перехода на Тёмную сторону Силы.

Роли озвучивали 
 Эшли Экштейн — Асока Тано
 Кори Бёртон — граф Дуку: бывший джедай, разочаровавшийся в учении Ордена и перешедший на Тёмную сторону Силы.
 Джанина Гаванкар — Пав-ти: мать Асоки Тано
 Лиам Нисон — Квай-Гон Джинн: бывший падаван Дуку
  — молодой Квай-Гон Джинн
  — Мейс Винду
 Иан Макдермид — Дарт Сидиус: тёмный владыка ситхов, ставший ситхским учителем Дуку.
 Фил Ламарр — Бейл Органа: сенатор с планеты 
 Клэнси Браун — Инквизитор
 Мэтт Лантер — Энакин Скайуокер: учитель Асоки Тано
 Джеймс Арнольд Тэйлор — Оби-Ван Кеноби: учитель Энакина Скайуокера, ученик Квай-Гона Джинна.

Также в мультсериале фигурировали Йаддль, Понда Баба, Йода и капитан Рекс.

Список серий

Производство и премьера 

В ходе работы над телесериалом «Мандалорец» Дэйв Филони начал писать короткие истории о разных джедаях, живших во времена Трилогии приквелов. Кэрри Бек, главный вице-президент отдела по разработке и производству Lucasfilm, предложила ему снять на основе этих историй сериал. В декабре 2021 года логотип «Сказаний о джедаях» вместе с логотипами других фильмов и телесериалов Lucasfilm был включён в праздничные подарки для сотрудников студии. Такое же название носила не связанная с мультсериалом , выпускавшаяся в 1990-х годах издательством Dark Horse Comics. Lucasfilm подтвердила проект в апреле 2022 года. В конце мая Филони представил сериал на тематической панели на Star Wars Celebration; тогда же было объявлено, что сериал будет состоять из шести эпизодов, сценарии к пяти из которым написал Филони, а к последнему — сценарист «Войн клонов» Чарльз Мюррей вместе с Элан Мюррей. Каждая серия будет длиться примерно 15 минут. Филони также является автором идеи, контролирующим режиссёром и исполнительным продюсером вместе сс Афиной Ивет Портильо и Бек.

Филони описывает сериал как исследование «двух путей и двух выборов», один из которых фокусируется на Асоке Тано, а другой — на графе Дуку. Будут показаны по три этапа жизни каждого персонажа. Сравнивая мультсериал с «Войнами клонов», Филони заметил более медленное повествование «Сказаний о джедаях» и сравнил их с «тонной поэм», где упор делается не на диалоги, а на действие. Это было вдохновлено творчеством Хаяо Миядзаки, а также наставника Филони, создателя «Звёздных войн» Джорджа Лукаса. Изначально Филони хотел показать, как Асока пришла в Орден джедаев при помощи Пло Куна, но поскольку в «Звёздных войнах» практически не было историй о матерях, он решил вместо этого написать сюжет о первой охоте Асоки со своей матерью. Он посчитал важным, что «первым, кто сказал Асоке „Не бойся“, была её мать». Филони предупредил, что после первого эпизода со счастливой концовкой и «милой малышкой Асокой» «будут не только весёлые, радостные истории. Со временем будет более жёстко». Частично он считал историю Дуку «необычайно трагической» и называл эпизоды с его участием самыми мрачными. Сценарии к ним были написаны в период пандемии COVID-19. Проблемой Дуку, которую Филони хотел исследовать, стали его взаимоотношения со своим учеником Квай-Гоном Джинном, которого он описывал как «одного из лучших и, в каком-то смысле, самых интересных джедаев из-за своей философии, отличной от Совета джедаев. Где же он мог этому научиться, если не у своего наставника, графа Дуку?».

В мае 2022 года было объявлено, что Лиам Нисон снова сыграет Квай-Гона Джинна, а его сын  озвучит более молодую версию персонажа. Мэтт Лантер повторяет свою роль Энакина Скайуокера из «Войн клонов», а Джанина Гаванкар озвучивает мать Асоки Тано, Пав-ти. В июле 2022 года Эшли Экштейн рассказала, что повторит свою роль Асоки Тано. Музыку к сериалу написал , композитор «Войн клонов» и «Повстанцев».

Сериал использует тот же стиль анимации, что и «Войны клонов», а режиссёрами проекта стали Мюррей, Натаниэл Вильянуэва и Сол Руис; Вильянуэва уже имел опыт работы над анимационными проектами вселенной «Звёздных войн».

Премьера «Сказаний о джедаях» состоялась на Disney+ 26 октября 2022 года. Сериал состоит из шести эпизодов, которые вышли в один день.

Восприятие

Примечания 

Мультсериалы США 2020-х годов
Оригинальные программы Disney+
Мультипликация о «Звёздных войнах»